Кубок УЕФА 1995/96 годов — 25-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стала «Бавария Мюнхен», обыгравшая в финале «Бордо». «Бордо» дошла до финала Кубка УЕФА, попав в него из Кубка Интертото 1995.

«Эребру» обыграла «Авенир» в предварительном раунде, но спустя несколько дней выяснилось, что за «Эребру» играл незаявленный игрок. В результате в первый раунд попал «Авенир».

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 н-ый: место в национальном чемпионате
 ОКЛ: обладатель Кубка Лиги (Англия, Шотландия)
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 8 августа, ответные — 22—23 августа 1995 года.

|}
  23 августа прошли матчи «Хабнарфьордюр» — «Гленавон», «Лугано» — «Женесс» и «Мальмё» — «Дандолк».

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 
Первые матчи прошли 12—14 сентября, ответные — 26 и 28 сентября 1995 года.

|}
  13 сентября прошли матчи «Гленавон» — «Вердер» и «Фаренсе» — «Лион», 14 сентября — «Ланс» — «Авенир» и «Вардар» — «Бордо», 28 сентября — «Уйпешт» — «Страсбур» и «Бордо» — «Вардар».

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Первые матчи прошли 17—18 октября, ответные — 31 октября 1995 года.

|}
  18 октября прошёл матч «Кайзерслаутерн» — «Реал Бетис»

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
Первые матчи прошли 21 и 23 ноября, ответные — 3, 5—7 декабря 1995 года.

|}
  23 ноября прошёл матч «Милан» — «Спарта»
  3 декабря прошёл матч «Ланс» — «Славия», 6 декабря — «Реал Бетис» — «Бордо», 7 декабря — «Спарта» — «Милан»

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 5 марта, ответные — 19 марта 1996 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 1—2 апреля, ответные — 16 апреля 1996 года.

|}
  1 апреля прошёл матч «Славия» — «Бордо»

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1995/96 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1995/96 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1995/96 на сайте RSSSF

Сезон 1995/96
Футбол в Европе в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году